Monștrii se poate referi la:

 Monștrii (colecție de povestiri)
 Monștrii (povestire)
 Monștrii (film din 1963), regia: Dino Risi
 Monștrii (film din 1986)
 Monștrii (film din 2010)

Vezi și
 Monstru